Родзя́нко () — украинский козацкий (впоследствии — дворянский) род.

Происходит из украинского города Хорол, где родоначальник, Василий Иванович Родзянко (ок.1665—1734), был сотником. Иван Родзянко был (1749—51) полковником гадячским. Вдова генерал-майора Михаила Петровича Родзянко (†1828), Екатерина Владимировна (1793—1877), долго была начальницей училища ордена св. Екатерины в Санкт-Петербурге. Один из её сыновей, генерал-лейтенант Владимир Михайлович Родзянко (1820—1893), почётный опекун, отец Михаила Владимировича Родзянко.

Род Родзянко внесён в VI часть родословных книг Полтавской, Екатеринославской, Новгородской и Псковской губерний.

Описание герба 
В щите, разделённом перпендикулярно надвое, в правом серебряном поле означено красное сердце, пронзённое крестообразно саблей и стрелой, остриями вниз, а над сердцем изображены полтора золотых креста. В левом красном поле серебряная стрела, летящая вверх, поверх два переклада.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой находится рука с саблей. Намёт на щите красный, подложенный серебром. Герб внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи (часть 6, 1-е отд., стр. 141).

Известные представители рода

Литература 
 
 Гербовое дело Родзянко Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Еатеринославской и Полтавской губ. 1882—1889 гг. РГИА, ф.1343, оп.28, д.1981
 Малороссийский гербовник. — С. 151.
 
 
 

 
Шляхетские роды герба Аксак
Казацкая старшина
Гербы с нашлемниками в виде руки, держащей меч